The Score – amerykański zespół muzyczny
 The Score – album Fugees (1996)
 The Score – album Aarona Pritchetta (2016)
 The Score – An Epic Journey – album Epiki, ścieżka dźwiękowa do filmu Joyride
 Rozgrywka (The Score) – amerykański film z 2001, w reżyserii Franka Oza
 The Score – kanadyjski film z 2005
 The Score – brytyjski film z 2021, w reżyserii Malachiego Smytha